W Polsce
 Jaworzynka – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, gminie Istebna
 Jaworzynka – gromada

 Jaworzynka – szczyt w Gorcach
 Jaworzynka – szczyt w Beskidzie Niskim
 Jaworzynka – szczyt w Beskidzie Sądeckim (w Paśmie Radziejowej)
 Jaworzynka – szczyt w Beskidzie Sądeckim (w Paśmie Jaworzyny)
 Jaworzynka (1117 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim

 Jaworzynka – potok, dopływ Dunajca
 Jaworzynka – potok w Tatrach Zachodnich (dopływ Bystrej)
 Jaworzynka – potok, dopływ Skawicy
 Jaworzynka – potok, dopływ Zimnej Wody Orawskiej w słowackich Tatrach Zachodnich

 Jaworzynka – dolina w Tatrach będąca odnogą Doliny Bystrej
 Jaworzynka – polana w dolinie Jaworzynce w polskich Tatrach Zachodnich
 Jaworzynka – polana w Ciepłym Żlebie w słowackich Tatrach Zachodnich
 Jaworzynka – polana na Jaworzynce nad przełęczą Przysłop w Gorcach
 Jaworzynka – polana pod Kiełbaśną w Gorcach
 Jaworzynka – polana na zboczach Turbacza w miejscowości Obidowa

 Zobacz też
 Ciepły Żleb
 Dolina Jaworzynka Bielska
 Hala Jaworzynka
 Jaworzynka Bielska, Jaworzynka Gorcowska, Jaworzynka Miętusia
 Jaworzyna